Barnett Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

* Barnett Lake (Arkansas), im Jefferson County
 Barnett Lake (Florida), im Brevard County
 Barnett Lake (Kentucky), im Crittenden County
 Barnett Lake (Louisiana), im Catahoula Parish
 Barnett Lake (South Carolina), im Horry County
 Barnett Lake (Texas), im Jefferson County